Наку́ру:
 Накуру — город в Кении.
 Накуру (озеро) — одно из озёр в Восточно-Африканской рифтовой долине.

См. также 
 Национальный парк Озеро Накуру